Lührig ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Lührig (1868–1957), deutscher Maler und Grafiker
 Holger H. Lührig (* 1942), deutscher Journalist und Gründer der zwd-Mediengruppe
 Uwe Lührig (* 1957), Polizeipräsident der Stadt Göttingen